Основными туристическими достопримечательностями Тасмании являются её уникальные природные богатства, а также исторические памятники, практически все связанные с наследием колониального режима (конец XIX века).

Туризм на острове начал бурное развитие лишь с началом двухтысячных в связи с улучшением экономического климата во всей Австралии, а также с оптимизацией транспортного сообщения.

Транспорт 
Тасмания обслуживается только рейсами местных авиалиний. В аэропорты острова (в Хобарте, Лонсестоне и Девонпорте) можно попасть из аэропортов многих городов материковой Австралии, откуда осуществляются регулярные авиарейсы.

Кроме этого, с материка на остров можно добраться морем с помощью ежедневно действующей паромной переправы Мельбурн — Девонпорт (морская транспортная компания Spirit of Tasmania).

По самой Тасмании удобнее всего передвигаться на арендованном автомобиле или с помощью сети автобусных маршрутов.

Экотуризм 
Объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря уникальной по составу и сохранности природе с большим количеством видов-эндемиков является Tasmanian Wilderness — территория «Дикая природа Тасмании».

Национальные парки занимают более 20 % острова. Самые известные из них:

 Cradle Mountain-Lake St Clair National Park
 Franklin-Gordon Wild Rivers National Park
 Walls of Jerusalem National Park
 Hartz Mountains National Park
 Mole Creek Karst National Park
 South East Mutton Bird Islet
 Southwest National Park
 Central Plateau Conservation and Protected Areas
 Devils Gullet State Reserve
 Ben Lomond National Park
 Freycinet National Park

В Тасмании существует множество экскурсий и туристических маршрутов по Национальным паркам, различных по протяженности и насыщенности программы.

Культурные достопримечательности 
Первые европейские поселения возникли на острове в самом начале XIX века, а первыми их обитателями были в основном каторжники, привезенные сюда для освоения новых земель, и их вооруженная охрана. С тех пор на Тасмании сохранилась масса исторических достопримечательностей «тюремного» характера: станции пробаций в Дарлингтоне, Угольные шахты, город-тюрьма Порт-Артур, «остров мертвых», руины тюрем и госпиталей. Для туристов даже созданы специальные тематические туры, подробно знакомящие с историей этого темного периода в жизни острова.

Кроме этого, туристы могут осматривать на острове архитектурные достопримечательности колониального времени, посетить Музей искусства в Хобарте и Культурный центр аборигенов в Девонпорте, увидеть галереи народных ремесел и старейший австралийский театр Theatre Royal…

Активный отдых 
В Тасмании туристам предлагают множество возможностей для активного отдыха:

 Наблюдение за дикими животными
 Дайвинг
 Рыбалка
 Серфинг
 Рафтинг по белой воде
 Гребля на каноэ и каяках
 Яхтинг
 Парапланеризм
 Горные и равнинные велосипедные туры
 Спелеология
 Игра в гольф
 Скалолазание

Кроме любительского спорта, здесь проводятся и крупные международные соревнования. Например, апрельские автогонки Targa Tasmania или декабрьская яхтенная регата Sydney to Hobart Yacht Race.

На Тасмании также проводятся ежегодные сельские ярмарки-шоу, многочисленные праздники и фестивали, в которых интересно будет принять участие любому путешественнику:

 Taste of Tasmania, грандиозный кулинарный фестиваль, стартующий в декабре в Хобарте.
 Festivale, сельский фестиваль в феврале в Лонсестоне.
 Savour Tasmania, майские соревнования лучших шеф-поваров.
 Northern Open Vineyards Weekend и Southern Open Vineyards Weekend, мартовские винные фестивали.
 Falls Festival, музыкальный фестиваль в Marion Bay накануне Нового года.
 Chocolate Winterfest, июльский фестиваль шоколада в Latrobe…

Пляжный отдых 
На восточном побережье острова расположены замечательные песчаные пляжи. Здесь солнечно практически весь год, поэтому именно тут находятся большинство популярных курортов штата: Хобарт, п-ов Фрейсин, Стэнли, Крэйдл Маунтин, Ланчестон, Св. Елена.

На острове достаточно отличных пляжей как для дайверов, так и для серферов, рыбаков или любителей яхтинга. Кроме этого, на курортах вам предложат выход в море для наблюдения за стаями дельфинов и комбинированные туры с осмотром близлежащих природных достопримечательностей, так как большинство курортных мест расположено в непосредственной близости с местными заповедниками.

Отельная инфраструктура острова хорошо развита: здесь можно найти как гостиницы различного уровня для любителей комфорта, так и недорогие хостелы или апартаменты.

Ссылки 
 Тасмания. Информационный портал 
 Туризм в Тасмании

Достопримечательности Австралии
Туризм в Австралии